Починковский сельсовет — муниципальное образование и/или административно-территориальная единица в России:

 Починковский сельсовет — Костромская область, Сусанинский район.
 Починковский сельсовет — Московская область, Егорьевский район (до 1994).
 Починковский сельсовет — Мордовия, Большеберезниковский район.
 Починковский сельсовет — Нижегородская область, Починковский район.
 Починковский сельсовет — Пензенская область, Башмаковский район.